Васьково — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена на правом берегу реки Великая, в 35 км к юго-востоку от города Остров и в 12 км к востоку от волостного центра, деревни Крюки. Западнее находится деревня Каменка, восточнее — деревня Казаны.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 1 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)